Никита Сергеевич Углов (род. 11 октября 1993 года) — российский легкоатлет, специализирующийся в беге на средние дистанции.

Карьера 
Лёгкой атлетикой начал заниматься в липецкой СДЮШОР № 5. Тренируется у И. А. Непомнящей.

Первым крупным стартом Никиты стали летние юношеские Олимпийские игры 2010, где в эстафете он стал серебряным призёром.

На юниорском чемпионате Европы он стал двукратным вице-чемпионом — на дистанции 400 метров и в эстафете 4×400 м.

Через два года на молодёжном чемпионате Европы он стал бронзовым призёром на 400-метровке и чемпионом в эстафете 4×400 м.

Личные рекорды 
Свой личный рекорд на 400-метровке — 45.53 с — установил 24.07.2014 года в Казани, где стал вице-чемпионом России.

Ссылки 
 Профиль на сайте ИААФ
 Профиль на Сайте Федерации лёгкой атлетики России

Бегуны на средние дистанции России